Koutalisaurus kohlerorum es la única especie conocida del género extinto Koutalisaurus ("lagarto cuchara") de dinosaurio ornitópodo hadrosáurido, que vivió a finales del período Cretácico en el Maastrichtiense, hace aproximadamente 70 millones de años, en lo que es hoy Europa. La descripción de este género se basa en una dentadura muy completa, hallada en la Formación de Tremp, cerca del municipio de Abella de la Conca, en Lérida. Esta dentición, la IPS SRA 27, fue inicialmente atribuida al género Pararhabdodon, pero proviene de una localidad diferente y presenta características inusuales. La dentadura posee una forma alargada y presenta una porción sin dientes bastante extensa. Prieto-Márquez et al, en el 2006, pensaron que el animal se trataba de un hadrosáurido, pero no se ha podido especificar el lugar que ocupa dentro de la familia.

Referencias

Véase también 
 Anexo:Géneros válidos de dinosaurios

Enlaces externos 

Lambeosaurinae
Dinosaurios del Cretácico
Dinosaurios de Europa